Obhájcem titulu byl Němec Boris Becker, jenž podlehl Španělovi Moyovi už v prvním kole.

Na turnaji hrál poprvé domácí šestnáctiletý Lleyton Hewitt, který v příštích letech nevynechal ani jeden ročník, a v roce 2014 hrál po osmnácté v řadě na Australian Open.

Nasazení hráčů 
  Pete Sampras (Vítěz)
  Michael Chang (Semifinále)
  Goran Ivanišević (čtvrtfinále)</li>
  Jevgenij Kafelnikov (odstoupil) </li>
  Thomas Muster (Semifinále)
  Boris Becker (1. kolo)</li>
  Thomas Enqvist (4. kolo)
  Wayne Ferreira (4. kolo)
  Marcelo Ríos (čtvrtfinále)</li>
  Albert Costa (čtvrtfinále)</li>
  Jim Courier (4. kolo)
  Magnus Gustafsson (2. kolo)</li>
  Jan Siemerink (1. kolo)</li>
  Félix Mantilla (čtvrtfinále)</li>
  Michael Stich (2. kolo)</li>
  Alberto Berasategui (3. kolo)</li>

Finálová fáze

Reference 

Australian Open
Tenis v roce 1997